Диафрагма (от  — перегородка):

 Диафрагма — устройство объектива фотокамеры, позволяющее регулировать относительное отверстие, то есть изменять светосилу объектива, а также устанавливать необходимую глубину резкости.
 Диафрагма — оптический прибор, непрозрачная преграда, ограничивающая поперечное сечение световых пучков в оптических системах (микроскоп, фотоаппарат, телескоп, дальномер и др.).
 Диафрагма — непарная широкая мышца, разделяющая грудную и брюшную полости и служащая для расширения лёгких.
 Диафрагма (влагалищная диафрагма) — барьерный метод женской контрацепции.
 Диафрагма — перегородка с отверстием на пути внутриканального потока жидкости или газа, предназначенная для создания перепада давления, по значению которого определяют расход жидкости или газа.
 Диафрагма — перегородка с отверстием около центра.
 Диафрагма — вертикальные элементы несущей системы здания, выполняющие функции по восприятию горизонтальных нагрузок и передаче их на фундамент.